Prentice se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Honor Clare Prentice
 Michael Andrew Prentice